Joaquín Godoy puede referirse a:

 Joaquín Godoy Cruz (1837-1901), abogado chileno.
 Joaquín Godoy Ibáñez (1977-), diputado chileno.